Стивенс () — фамилия валлийского происхождения (в отличие от «правильной» английской ).

Известные носители

А 
 Стивенс, Азурей (род. 1996) — американская баскетболистка.
 Стивенс, Александр Гамильтон (1812—1883) — вице-президент Конфедеративных Штатов Америки.
 Стивенс, Алексис (более известная под псевдонимом Тексас; род. 1985) — американская порноактриса.
 Стивенс, Альфред (1817—1875) — британский скульптор.
 Стивенс, Анастасия (1942—1991) — американская артистка балета.

Б 
 Стивенс, Бен (1917—1966) — американский профессиональный баскетболист.
 Стивенс, Бернард (1916—1983) — британский композитор и педагог.
 Стивенс, Брет (род. 1973) — американский журналист и публицист, лауреат Пулитцеровской премии (2013).
 Стивенс, Бринк (род. 1954) — американская актриса.
 Стивенс, Брэд (род. 1976) — американский баскетбольный тренер.

Г

Д 
 Стивенс, Дейл (род. 1989) — английский футболист.
 Стивенс, Джанин (род. 1982) — канадская гребчиха.
  (1892—1971) — американский писатель и композитор.
 Стивенс, Джеймс Френсис (1792—1852) — английский энтомолог.
 Стивенс, Джек (род. 1994) — английский футболист, защитник.
 Стивенс, Джереми (род. 1986) — американский боец ММА.
 Стивенс, Джеффри (род. 1945) — английский биатлонист, участник двух зимних Олимпийских игр.
 Стивенс, Джина (род. 1975) — австралийская баскетболистка.
 
 Стивенс, Джордж (1904—1975) — американский режиссёр, продюсер, сценарист, оператор.
 Стивенс, Джордж Вашингтон (1866—1942) — канадский политик.
 Стивенс, Доди (род. 1946) — американская певица.
 Стивенс, Дэн (род. 1982) — английский актёр.

И 
 Стивенс, Иветт Мари (более известна как Чака Хан; род. 1953) — американская вокалистка, автор текстов.
 Стивенс, Ингер (1934—1970) — американская киноактриса и танцовщица.
 Стивенс, Исаак (1818—1862) — первый губернатор территории Вашингтон, конгрессмен и бригадный генерал федеральной армии во время гражданской войны в США.

К 
 Стивенс, Катерина (более известная под фамилией Кро; 1800—1872) — английская писательница.
 Стивенс, Кевин (род. 1965) — американский хоккеист.
 Стивенс, Кёртис (род. 1985) — американский боксёр-профессионал, выступающий в средней весовой категории.
 Стивенс, Кирк (род. 1958) — канадский снукерист.
 Стивенс, Конни (род. 1938) — американская актриса и певица.
 Стивенс, Кристи (род. 1988) — американская порноактриса.
 Стивенс, Кристофер (1960—2012) — американский дипломат и юрист.
 Стивенс, Кэтрин (1794—1882) — английская оперная певица.
 Стивенс, Кэти (род. 1992) — американская актриса и певица.

Л 

 Стивенс, Лидия (род. 1945) — кенийская легкоатлетка.

М 
 Стивенс, Майкл (род. 1989) — американский футболист.
 Стивенс, Марк (имя при рождении Ричард Уильям Стивенс; 1916—1994) — американский киноактёр и режиссёр.
 Стивенс, Мэттью (род. 1977) — валлийский снукерист.

Н 
 Стивенс, Нетти (1861—1912) — одна из первых американских генетиков.
 Стивенс, Нэнси (род. 1949) — американская актриса и кинопродюсер.

О 
 Стивенс, Онслоу (при рождении Онслоу Форд Стивенсон; 1902—1977) — американский актёр театра, кино и телевидения.

П 
 Стивенс, Пердита (род. 1966) — британский математик, учёный в области информатики.

Р 
 Стивенс, Рей (род. 1939) — американский комический певец в стиле кантри.
 Стивенс, Реймонд (1963) — британский дзюдоист.
 Стивенс, Риклон (псевдоним Иезекиил Джексон; род. 1978) — американский бодибилдер и профессиональный рестлер.
 Стивенс, Ричард Генри (1893—1967) — британский военнослужащий, офицер военной разведки, подполковник.
 Стивенс, Руби Кэтрин (более известна как Барбара Стэнвик; 1907—1990) — американская актриса, которая была особенно популярна в 1930—1940-х годах.
 Стивенс, Роберт (1899—1983) — американский бизнесмен, полковник, лауреат награды Сильвануса Тайера.
 Стивенс, Рэйчел (род. 1978) — английская поп-певица.

С 
 Стивенс, Скотт (род. 1964) — канадский хоккеист.
 Стивенс, Сиака (1905—1988) — политик Сьерра-Леоне, премьер-министр в 1968—1971 годах и первый президент страны в 1971—1985 годах.
 Стивенс, Слоан (род. 1993) — американская теннисистка.
 Стивенс, Стелла (1938—2023) — американская актриса.
 Стивенс, Стив (урождённый Стив Брюс Шнайдер; род. 1959) — американский гитарист и автор-исполнитель.
 Стивенс, Суфьян (род. 1975) — американский автор-исполнитель песен и музыкант из Петоски, штат Мичиган.
 Стивенс, Сэнди (род. 1950) — британская певица.

Т 
 Стивенс, Таддеус (1792—1868) — американский политик, аболиционист, член Палаты представителей США от штата Пенсильвания.
 Стивенс, Тед (1923—2010) — американский политик, сенатор.
 Стивенс, Тоби (род. 1969) — британский актёр.
 Стивенс, Томас (историк) (1821—1875) — валлийский историк.
 Стивенс, Томас (1854—1935) — первый человек, совершивший кругосветное путешествие на велосипеде.
 Стивенс, Трэвис (род. 1988) — американский дзюдоист, серебряный призёр Олимпийских игр.

У 
 Стивенс, Уоллес (1879—1955) — американский поэт и эссеист, адвокат.
 Стивенс, Уилл (род. 1991) — британский автогонщик, участвующий в Формуле-1 за команду Manor-Marussia F1.

Ф 
 Стивенс, Филипп (1940—2012) — химик-теоретик, ввел в практическое применение спектроскопию магнитного кругового дихроизма и колебательного кругового дихроизма.
 Стивенс, Фишер (род. 1963) — американский актёр.
 Стивенс, Фредерик Джордж (1828—1907) — английский литературный критик, художник и искусствовед.
  (1847—1900) — британский архитектор викторианской эпохи.

Х 
 Стивенс, Хелен (1918—1994) — американская спортсменка-легкоатлетка, двукратная чемпионка Олимпийских игр.
 Стивенс, Херберт Энтони IV (псевдоним Эб-Соул; род. 1987) — американский рэпер.
 Стивенс, Хэзер (род. 1971) — американская актриса.

Э 
 Стивенс, Эвелин (род. 1983) — американская шоссейная велогонщица.
 Стивенс, Эдвард (1932—2013) — американский гребец, чемпион Олимпийских игр в Хельсинки.
 Стивенс, Эдмунд (1910—1992) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии (1950).
 Стивенс, Энда (род. 1990) — ирландский футболист.
 Стивенс, Энн (1810—1886) — американская писательница и редактор.
 Стивенс, Эрл (более известен под псевдонимом E-40; род. 1967) — американский рэпер из Вальехо, Калифорния.
 Стивенс, Эррол (род. 1986) — ямайский футболист.

Составные фамилии 
 Стивенс-Уэст, Эмбер (род. 1986) — американская актриса и модель.
 Эндерс-Стивенс, Эрика Ли (род. 1983) — американская гонщица серии NHRA Mello Yello Drag Racing Series Pro Stock.

Псевдонимы 
 Бринк Стивенс (имя при рождении Шарлин Элизабет Бринкман; род. 1954) — американская актриса, модель и сценаристка.
 Джада Стивенс (имя при рождении Кандис Джексон; род. 1988) — американская порноактриса и модель.
 Кэт Стивенс (имя при рождении Стивен Деметр Георгиу; род. 1948) — британский певец, автор песен и мультиинструменталист.
 Холли Стивенс (настоящее имя Ти́а Ки́дуэлл; 1982—2012) — американская актриса и фотомодель.
 Шейкин Стивенс (настоящее имя Майкл Барратт; род. 1948) — британский (валлийский) певец.

Вымышленные персонажи 
 Биби Стивенс — героиня мультипликационного сериала «Южный Парк».

Топонимы 
 Стивенс — остров в Новой Зеландии.
 Стивенс — тауншип в округе Стивенс, Миннесота, США.

См. также